Plusieurs éléments déterminent le prix du fioul domestique en France. De la matière première le pétrole, à la livraison au consommateur final, les coûts de production et les taxes s'ajoutent pour composer le prix final .

 Le cours du pétrole :
Le prix du pétrole compose la part la plus importante du prix du fioul, cette part est celle qui varie le plus au cours de l'année (par exemple en fonction du taux de change dollar/euro ou encore de la situation géopolitique dans les pays producteur de pétrole ).

 Les coûts liées au raffinage du brut :
Le coût final du fioul intègre le coût de toutes les opérations de raffinage du pétrole et autres procédés de fabrication du fioul domestique.

 Le coût de distribution :
Ces coûts intègrent les coûts liés à la logistique de distribution et de stockage du fioul domestique depuis le site de production jusqu'au consommateur final. Le schéma de distribution étant généralement le suivant : Raffinerie, Dépôt pétrolier, Dépôt du distributeur.

 Marge du distributeur
C'est la rémunération du distributeur de fioul domestique couvrant ses frais fixes.

 La TICPE :
La TICPE (Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Énergétiques) est une taxe obligatoire qui s’applique aux produits pétroliers. Du  au , le montant de cette taxe est de  par hectolitre.

 La TVA :
Le montant applicable de la TVA sur le prix du fioul domestique est depuis le  de 20%.

Évolution du prix du fioul en France 
Le tableau ci-dessous donne les évolutions du prix moyen du fioul domestique en France métropolitaine depuis janvier 1990.

Notes et références

Sources 
 Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie : Prix de vente moyens des carburants, du fioul domestique et des fiouls lourds en France, en €.

Moteur Diesel
Produit pétrolier